„Outer Edges“ е третият студиен албум на холандското музикално трио Noisia, който излиза на 5 август 2016 г. Outer Edges по-късно е последван от ремикс-албум през април 2017 и 5-песенна ремиксирана версия от Noisia през юни същата година.

Списък с песни 

Музикални албуми от 2016 година